Sirià, dialecte de l'àrab
 Sirià, natural o relatiu a Síria
 Sirià d'Alexandria, filòsof